I campionati asiatici allievi di atletica leggera 2015 (1ª edizione) si sono svolti a Doha in Qatar presso il Qatar SC Stadium dall'8 all'11 maggio.

Partecipazione

Medagliati

Uomini

Donne

Medagliere

Note

Collegamenti esterni 
 

Atletica leggera a Doha
Atletica leggera nel 2015
2015
Competizioni di atletica leggera in Qatar
Competizioni sportive a Doha